Cleburne County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cleburne County Courthouse (Alabama), NRHP-Nr. 76000317
 Cleburne County Courthouse (Arkansas), NRHP-Nr. 76000393